Fet či FET může znamenat:

FET 
 unipolární tranzistor (Field-effect transistor) – polovodičový prvek, součástka, tranzistor řízený elektrickým polem
 FET (software) (Free Timetable software) – software pro návrh rozvrhů

Fet 
 Afanasij Afanasjevič Fet (1820–1892) – ruský básník

fet 
 fet – drogy